Monat steht für:
Monat, Zeiteinheit
Der Monat, ehemalige politische Zeitschrift

Siehe auch:
Monath
Monad
Monade
 Monatsbilder
 Kärntner Monat
 Schweizer Monat
 Die zwölf Monate
 Ein Monat auf dem Lande
 Neun Monate